Кубок наслідного принца Катару 2014 — 20-й розіграш турніру. Матчі відбулися з 19 по 26 квітня 2014 року між чотирма найсильнішими командами Катару сезону 2013—14. Титул переможця змагання виборов клуб Аль-Джаїш, котрий з рахунком 4:3 у серії післяматчевих пенальті після основного та додаткового часу з рахунком 1:1 переміг у фіналі клуб Лехвія.

Формат 
У турнірі взяли чотири найуспішніші команди Чемпіонату Катару 2013-14.

 Чемпіон — «Лехвія»
 Віце-чемпіон — «Аль-Джаїш»
 Бронзовий призер — «Ас-Садд»
 4 місце — «Ас-Сайлія»

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Кубок наслідного принца Катару на soccerway
 Кубок наслідного принца Катару на footballdatabase
 Кубок наслідного принца Катару на qsl.qa
 Кубок наслідного принца Катару на goalzz

2014
Катар
Квітень 2014
2014 у катарському спорті